Baba, sumer istennő
 baba, játékbaba
 baba, kisbaba, csecsemő

Földrajz
 Baba, település Romániában, Fehér megyében
 Baba, település Ecuadorban, Baba kantonban
 Baba kanton, kanton Ecuadorban, Los Ríos tartományban
 Baba, hegy Bosznia-Hercegovinában
 Baba, hegy Macedóniában